Památková zóna je památkově chráněné území:
 Památková zóna (Česko)
 Památková zóna (Slovensko)

Související články 
 Památková rezervace